Beleg van Damietta (853), onderdeel van de Byzantijns-Arabische oorlogen
 Beleg van Damietta (1218), onderdeel van de Vijfde Kruistocht
 Beleg van Damietta (1249), onderdeel van de Zevende Kruistocht